Haus der Kirche steht für:
 Haus der Kirche Dresden (Dreikönigskirche (Dresden))
 Haus der Kirche Erlangen
 Haus der Kirche (Güstrow)